Trincheras kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Trincheras (kommun), Sonora, 
 Trincheras, Michoacán, ort, Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar